Натуральне число 1401
 1401 рік до нашої ери
 1401 рік нашої ери